Larcombe ist der Name von

 Jennifer Rees Larcombe (* 1942), englische Autorin christlicher Bücher zu Trauer und für Kinder und Jugendliche
 Ethel Thomson Larcombe (1879–1965), britische Tennisspielerin, Siegerin von Wimbledon